Rydzyna – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim
 Rydzyna – osada w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim
 Rydzyna – wieś w woj. łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Świnice Warckie
 Rydzyna  – gmina miejsko-wiejska w woj. wielkopolskim
 Rydzyna – dawna gromada w woj. poznańskim
 Rydzyna – przystanek kolejowy